Ricardo León Ygnacio Ortiz de Zevallos y Tagle, VI marqués de Torre Tagle (Lima, 20 de febrero de 1844 - ib. 18 de julio de 1915), abogado, magistrado y político peruano. Fue senador por Huánuco (1895-1896), ministro de Relaciones Exteriores (1895-1896) y presidente de la Corte Suprema de Justicia (1907-1908).

Biografía 
Nacido en el Palacio de Torre Tagle, sus padres fueron Manuel Ortiz de Zevallos y García, ex-canciller y ex-ministro de Hacienda; y Josefa de Tagle y Echevarría, V marquesa de Torre Tagle (hija de José Bernardo de Tagle, segundo presidente del Perú). Hizo estudios escolares en el Lycée de Versailles y al regresar al Perú estudió Derecho en la Universidad de San Marcos de la que se graduó de doctor (1869).

Se casó el 8 de diciembre de 1870 con Carmen Vidaurre y Panizo, nieta de Manuel Lorenzo de Vidaurre. Tuvieron siete hijos, entre ellos: José Ortiz de Zevallos, VII marqués de Torre Tagle, y Emilio Ortiz de Zevallos.

Era militante del Partido Demócrata o pierolista. En 1895 fue elegido senador de la República por Huanuco. Durante el gobierno constitucional de Nicolás de Piérola fue ministro de Relaciones Exteriores, de 1895 a 1896.
 
Fue vocal de la Corte Suprema y presidente de la misma en el periodo 1907-1908. Fue también decano del Colegio de Abogados de Lima de 1898 a 1901.

Fue consejero de las legaciones en Francia, Inglaterra e Italia, primer secretario de la legación peruana en París, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima y coronel del 18.º Batallón de Reserva del Ejército. 

Sus herederos vendieron la residencia de los marqueses de Torre Tagle, el Palacio de Torre Tagle, al Estado peruano en 1918. Actualmente dicho palacio es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue, además, primer Presidente del Jockey Club y Presidente de la Sociedad de Carreras, del Club de la Unión, del Club Regatas Lima y del Club Nacional (1896-1897).

Distinciones 
 Medalla al Valor
 Comandante de la Orden de Isabel la Católica
 Oficial de la Legión de Honor

Genealogía

Referencias

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Familia Ortiz de Zevallos
Familia Tagle Bracho
Juristas de Perú
Miembros del Partido Demócrata (Perú)
Ministros de Relaciones Exteriores de Perú
Presidentes de la Corte Suprema de Perú
Senadores de Perú 1895-1900
Senadores por Huánuco
Del Solar (familia)